Флори́да-де-Лье́бана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,79 км². Население — 290 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки